Branko Cvetković ist der Name folgender Personen:

* Branko Cvetković (Fußballspieler) (* 1978), serbischer Fußballspieler 
 Branko Cvetković (Basketballspieler) (* 1984), serbischer Basketballspieler